Az alábbi családfa Hollandia uralkodóit tartalmazza a 9. századtól napjainkig. Koronával a holland királyok vannak jelölve.

Holland grófok (896–1304)

Holland helytartók, királyok (1559–napjaink)

Források
 http://www.friesian.com/history/holland.gif
 http://www.friesian.com/history/nether-2.gif

Kapcsolódó szócikkek 
 Hollandia uralkodóinak listája

Uralkodói családfák